Улаф V (более правильным с точки зрения транскрипции является произношение Олаф (Олав) V, , ) — король Норвегии с 1957 по 1991 год, сын Хокона VII. По отцу датский принц из дома Глюксбургов, правнук Кристиана IX, по матери (будущая норвежская королева Мод) — внук британского короля Эдуарда VII, женатого на дочери Кристиана IX — Александре. До избрания на норвежский престол отца (1905) носил имя Александр Эдвард Кристиан Фредерик. Олимпийский чемпион в парусной регате 1928 года.

Биография

Ранняя жизнь 

В 1924 году окончил Норвежскую военную академию, после чего изучал юриспруденцию и экономику в колледже Баллиол в английском Оксфорде. Увлекался прыжками с трамплина и парусным спортом, олимпийский чемпион 1928 года по парусному спорту в классе 6-метровых лодок.

Во время нацистской оккупации Норвегии в 1940—1944 был в Великобритании, США и Канаде, инспектировал эмигрантскую норвежскую и союзные армии, поддерживал дружеские отношения с Франклином Рузвельтом. Имел высшие награды многих союзных держав. Участвовал в разоружении немцев в Норвегии, после войны командовал ПВО страны.

Брак и дети 
21 марта 1929 года женился на своей кузине принцессе Марте Шведской, умершей в 1954 году, ещё до вступления мужа на престол.

В браке родилось 3 детей: 
 Рагнхильда (1930—2012), в 1953 году вышла замуж за господина Эрлинга Свена Лоренцена, трое детей:
 Хокон Лоренцен (род. 1954) — женился на Марте Карвало де Фреитас, трое детей;
 Ингеборга Лоренцен (род. 1957) — вышла замуж за Пауля Цезаря Риберто Фило, дочь;
 Рагнхильда Лоренцен (род. 1968) — вышла замуж за Аарона Лонга, двое дочерей.
 Астрид (род.  12 февраля 1932), в 1961 году вышла замуж за Йохана Мартина Фернера, пятеро детей:
 Екатерина (род. 1962) — с 9 декабря 1989 года жена менеджера Арильда Йохансена, двое детей;
 Бенедикта (род. 1963) — предприниматель, имела магазин модной одежды в 1997 — 2013 годах, была дважды замужем, детей нет;
 Александр (род. 1965) — женат на исландке Маргарет Худмунсдоттир, двое детей;
 Елизавета (род. 1969) — была замужем, один ребенок;
 Карл-Кристиан (род. 1972) — работает в семейной компании Ferner Jacobsen AS, женат на Анне-Стеной Слаттем Карлсен, один ребёнок.
 Харальд V (род. 1937), В 1968 году женился на недворянке Соне Харальдсен, двое детей:
 принцесса Марта Луиза (род. 1971), трое детей;
 кронпринц Хокон (род. 1973), наследника престола, двое детей.

Правление 
Вступив на трон в 1957 году после смерти отца, царствовал как «Народный король» и стал чрезвычайно популярным. Он сам водил свои автомобили и ездил по общей полосе, хотя как монарх имел право пользоваться выделенной для автобусов. Во время энергетического кризиса 1973 года вождение автомобилей по выходным было запрещено, однако на короля этот запрет официально не распространялся. Тем не менее, он проявил солидарность со своими подданными. Будучи заядлым лыжником, он надел свой лыжный костюм и, неся лыжи на плече, отправился в центр отдыха и культуры Хольменколлен на метро, вместо того, чтобы поехать на машине. Когда его затем спросили, как он осмелился отправиться на лыжную прогулку без телохранителей, он ответил, что «у него 4 миллиона телохранителей» — всё население Норвегии на тот момент составляло 4 миллиона.

За свои спортивные способности получил Медаль Хольменколлена (высшая норвежская награда для лыжников) в 1968 году и медаль за выдающиеся гражданские достижения в 1970 году. Он проявлял большой интерес к военным вопросам и очень серьезно относился к роли Верховного Главнокомандующего. Помимо своих церемониальных ролей в норвежской армии, он также служил главным полковником Йоркширского полка принцессы Уэльской, также известного как  (своё полное наименование полк получил в честь бабушки Улафа V, королевы Александры).

Во время своего правления Король широко представлял Норвегию за рубежом, совершая государственные визиты в другие страны.

Открыл 14-й мировой Скаут Джамбори в июле 1975 года в присутствии 17 259 скаутов из 94 стран.

Во время своего правления король Улав V назначил кошек породы Норвежская лесная официальной национальной кошкой Норвегии и назвал её государственным достоянием страны, что дало толчок к росту популярности этой породы, в том числе и за пределами его страны.

Король Улав V несколько раз снимался в кино, каждый раз играя роль самого себя. Последним фильмом с его участием в кадре стал фильм Эмира Кустурицы «Андеграунд».

Болезнь и смерть 
Летом 1990 года здоровье короля ухудшилось, его наследник Харальд стал регентом. 17 января 1991 года на королевской вилле в Хольменколлен  ему стало плохо и он скончался вечером от инфаркта миокарда в возрасте 87 лет. Его сын Харальд V наследовал ему как король.

В следующую ночь после того, как он умер (а также в течение нескольких дней до государственных похорон), норвежцы оплакивали его, зажигая сотни тысяч свечей на Дворцовой Площади Slottplassen в Осло, оставляя среди свечей траурные письма на карточках. Все эти карточки сохранились в национальных архивах.

Память 
 В 1930 году в честь Улафа был назван берег в Антарктиде, открытый норвежской экспедицией Яльмара Рисер-Ларсена.

Награды 
 Награды Норвегии

 Награды иностранных государств

Воинские звания 
 Норвегия
 генерал (сухопутные войска)
 генерал (ВВС)
 адмирал
 Великобритания
 2.7.1958 адмирал (почётный чин)
 12.4.1988 адмирал флота (почётный чин)
 15.9.1959 главный маршал авиации (почётный чин)

Предки Улафа V

Примечания

Ссылки 
 Kong Olavs dekorasjoner

Принцы Дании
Яхтсмены Норвегии
Прыгуны с трамплина Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по парусному спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1928 года
Выпускники Оксфордского университета
Адмиралы флота (Великобритания)
Главные маршалы авиации (Великобритания)
Почётные граждане Скопье
Лауреаты премии Нансена